Колонија Чапултепек има више значења:

 Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Чапултепек (Соледад Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Чапултепек (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Чапултепек (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику